Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Piet Norval e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Wayne Ferreira e Sandon Stolle 4-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Assente
 David Adams /  Jeff Tarango (quarti di finale)

 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Wayne Ferreira /  Sandon Stolle (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1999
ATP Tour 1999